Стандартизиран ред на електронни лампи:

Списък на професионални електронни лампи:

Серия – X(фоточувствителни лампи):
 XA
 XG
 XL
 XM
 XP
 XQ
 XX

Серия – Y(вакуумни лампи):
 YA
 YD
 YG
 YH
 YJ
 YK
 YL

Серия – Z(газови-вакуумни лампи):
 ZA
 ZC
 ZM
 ZP
 ZT
 ZX
 ZY
 ZZ

Списък на предаващи електронни лампи:

B – Обратна вълна усилвател
 BA

D – поправяни
 DA
 DC
 DCG
 DCX
 DE

J – микровълнов
 JP
 JPT

M – звукова честота модулатор Триод
 MT

P – Пентод
 PA
 PAL
 PAV
 PB
 PC
 PE

Q – Тетрод
 QB
 QBL
 QBW
 QBC
 QE
 QEL
 QEP
 QQC
 QQE
 QQV
 QQZ
 QV
 QY
 QYS

Списък на Европейски електронни(Филипс) лампи електронни лампи:
 AB
 ABC
 ABL
 AC
 ACH
 AD
 AF
 AH
 AK
 AL
 AM
 AN
 AX
 AZ
 BL
 CB
 CBC
 CBL
 CC
 CCH
 CF
 CH
 CK
 CL
 CY
 DA
 DAC
 DAF
 DAH
 DBC
 DC
 DCC
 DCF
 DCH
 DD
 DDD
 DF
 DK
 DL
 DLL
 DM
 DY
 EA
 EAA
 EAB
 EABC
 EAC
 EAF
 EAM
 EB
 EBC
 EBF
 EBL
 EC
 ECC
 ECF
 ECH
 ECL
 ECLL
 ED
 EDD
 EE
 EEL
 EF
 EFF
 EFL
 EFM
 EFP
 EH
 EK
 EL
 ELL
 EM
 EMM
 EN
 EQ
 ET
 EY
 EYY
 EZ
 FL
 FZ
 GA
 GY
 GZ
 HAA
 HABC
 HBC
 HCC
 HCH
 HF
 HK
 HL
 HM
 HY
 IF
 KA
 KB
 KBC
 KC
 KCH
 KDD
 KF
 KH
 KK
 KL
 KY
 OZ
 PABC
 PC
 PCC
 PCF
 PCH
 PCL
 PD
 PF
 PFL
 PL
 PLL
 PM
 PY
 PZ
 UAA
 UABC
 UAF
 UB
 UBC
 UBF
 UBL
 UC
 UCC
 UCF
 UCH
 UCL
 UEL
 UF
 UFM
 UH
 UL
 ULL
 UM
 UQ
 UY
 VC
 VCH
 VCL
 VEL
 VF
 VL
 VY
 XAA
 XC
 XCC
 XCF
 XCH
 XCL
 XF
 XL
 XY
 YF
 ZA
 ZC
 ZE
 ZM
 ZS
 ZT
 ZU
 ZW
 ZX

Електронни лампи